Santmann ist der Familienname von
 Heinrich Santmann (1586–1639), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher und Chronist
 Nicolaus Santmann (um 1570–1621), deutscher Mediziner und Stadtphysicus